К-9: Собачья работа () — комедия режиссера Рода Дэниела, вышедшая на экраны в 1989 году. Название картины — это принятое в англоязычном мире наименование кинологического отдела полиции  — ['keɪnaɪn] — схоже по произношению с  — «собачий».

Слоган: «Один немного сообразительнее другого».

Сюжет 
История простого американского полицейского из отдела по борьбе с наркотиками, который попал в беду: за ним охотится наркодилер, с которым у Майкла Дули (Джеймс Белуши) есть старые счёты. Начальство даёт в помощь неуживчивому Майклу агента К-9 — собаку по кличке Джерри Ли, специально натасканную на поиск наркотиков. Одна проблема: собака имеет своё собственное мнение практически по любому поводу и не только не желает никому подчиняться, но даже начинает диктовать свои правила поведения окружающим. Тем не менее, Джерри Ли отлично ладит с Трэйси, фактической женой Майкла, чем немало раздражает последнего. И когда наркодилер похищает Трэйси, Майклу приходится найти общий язык со своим четвероногим помощником и вместе выручать любимую женщину из беды. В финальной схватке Джерри Ли, получив ранение, спасает своего напарника.

В ролях 
 Джеймс Белуши — детектив Майкл Дули
 Мэл Харрис — Трэйси, подруга Дули
 Кевин Тай — Лаймэн, крупный наркодилер
 Эд О’Нилл — сержант Брэниган, кинологический отдел
 Шерман Ховард — Диллон
 Джеймс Хенди — лейтенант Байерс, непосредственный начальник детектива Дули
 Дэниел Дэвис — Хольстед, подручный Лаймэна
 Коттер Смит — Джиллиам
 Джош Шнайдер — Фреди, мелкий преступник и информатор, работающий на детектива Дули
 Пруитт Тейлор Винс — Бенни «Мул», подручный Лаймэна, проваливший задание «убрать» Дули
 Уильям Сэдлер — продавец

Роль собаки Джерри Ли исполнили четыре немецких овчарки, но больше всего экранного времени досталось овчарке по кличке Рэндо (Rando). Животных для фильма специально приобрели в Европе. Готовил собак к съемкам дрессировщик Карл Миллер.

Факты 
 В фильме звучит песня Yello «Oh, yeah».
 После съёмок фильма Джеймс Белуши завёл себе двух немецких овчарок, которые исполняли роль Джерри Ли в следующих фильмах трилогии: Mac — в фильме «К-911» (1999), King — в фильме «К-9:P.I» (2002).

Ссылки 
 Обзор и критика фильма Роджер Эберт

Примечания 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1989 года
Комедийные фильмы о полицейских
Фильмы о собаках
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1989 года